Beleg van Rhenen (1402), door heer Johan van Lienden.
 Beleg van Rhenen (1483), door Jan III van Montfoort tijdens de Stichtse Oorlog (1481-83).
 Beleg van Rhenen (1499), door hertog Johan II van Kleef.